Art of Dying:

 Art of Dying — канадская рок-группа.
 Art of Dying — первый студийный альбом группы Art of Dying.
 The Art of Dying — четвёртый студийный альбом филиппинно-американской трэш-метал группы Death Angel (2004).